Capo Wrath – capo del Sutherland, in Scozia
Cape Wrath - Fuga dal passato (Cape Wrath) – serie televisiva britannica
Cape Wrath – racconto lungo scritto da Paul Finch, proposto nel 2002 per il Premio Bram Stoker al racconto lungo (Long fiction)